Титарівка (Старобільський район) — село в Україні, Старобільський район Луганська область
 Титарівка (Росія) — село, Кантемирівський район Воронезька область Росія